Babakan peut désigner :
 , une ville d'Iran
 Babakan, une ville d'Indonésie